Ставрович — фамилия:

 Ставрович, Дария Сергеевна (род. 1986) — российская певица, вокалистка группы «Слот».
 Ставрович, Николай Григорьевич (1857—1933) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.